Ayaroğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Ayaroğlu est formé du mot turc ayar et du suffixe à valeur patronymique , « fils de », accusatif du mot oğul qui signifie « fils ». Ayaroğlu signifie donc « fils d’Ayar ».

 est un nom de famille turc.

Le suffixe -oğlu est utilisé dans de très nombreux noms de famille turcs.

Patronyme 

  (1995-), footballeur turc.

Patronyme turc